

Індіо — місто, штат Каліфорнія
 Індіо — переписна місцевість, штат Техас